Setti ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Setti (* 1938), britischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Duilio Setti (1912–1972), italienischer Fußballspieler
 Kais Setti (* 1985), tunesisch-deutscher Schauspieler
 Kilza Setti (* 1932), brasilianische Komponistin
 Riccardo Levi-Setti (1927–2018), US-amerikanischer Physiker und Paläontologe

Setti ist:

 der Name eines Hundes in der deutschen Fassung des populären sowjetischen Kinderfilms Der elektronische Doppelgänger

Siehe auch:
 Sethi
 Seti